VTI steht für

 VTI Ventil Technik, deutscher Hersteller von (Hochdruck-)Gasventilen und Druckreglern, seit den 1990ern Teil der Aalberts-Gruppe
 Johann Heinrich von Thünen-Institut, ein deutsches Bundesforschungsinstitut

Abkürzung